Vassijaure (meer), meer in Kiruna
Vassijaure (plaats), gelijknamig station/dorp

Ook
Vassitjåkka, een berg in de omgeving
Vassijåkka, bergrivier.